Систематическая теология или «систематическое богословие» — раздел христианской теологии (богословия).
 Систематическая теология — фундаментальный труд по догматике протестантского теолога Пауля Тиллиха.